Massat peut faire référence à :

Toponyme 
 Massat, commune française située dans le département de l'Ariège ;
 Canton de Massat, division administrative française située dans le département de l'Ariège ;

Patronyme 
 Alice Massat (née en 1966), psychanalyste et romancière française ;
 Christian Massat (1950-2013), joueur et dirigeant de rugby à XV ;
 Frédérique Massat (née en 1964), femme politique française ;
 Gaston Massat (1909-1966), poète surréaliste ariégeois ;
 René Massat (né en 1934), homme politique français ;
 Théo Vial-Massat (1919-2013), homme politique français.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme